— 16-й император Японии, правивший с 14 февраля 313 по 7 февраля 399 года. Личные имена — Осадзаки (Охосадзаги), Сэйтэй («Священный император»), Нанива.

Жизнеописание 
Основные сведения о жизни императора Нинтоку можно почерпнуть в изложении Нихон сёки. Согласно этой книге, Нинтоку правил с 14 февраля 313 года по 7 февраля 399 года. Некоторые учёные сомневаются в реальном существовании императора Нинтоку. Однако он упомянут в китайских источниках как японский правитель Цзань  (ср. с прижизненным именем Нинтоку — О-садзаки). Был четвёртым сыном императора Одзина (прижизненное имя Хомуда, др.-яп. Помута) и отцом императоров Ритю, Хандзэя и Ингё.

В конце своего правления отец Нинтоку — престарелый государь Хомуда (посмертное почётное имя — Одзин) отошёл от дел управления страной и разделил власть между тремя сыновьями — принцем Удзи-но ваки-ирацуко, принцем О-садзаки и принцем О-яма-мори. После смерти государя Хомуда к власти пришёл принц Удзи-но ваки-ирацуко, ставший непризнанным государем Удзи. В конце концов, борьба за власть, начавшаяся между тремя принцами, привела к тому, что на престол Ямато вступил государь О-садзаки (посмертное почётное имя — Нинтоку).

Первая жена государя Нинтоку — принцесса Ива (磐之媛命), известная также как императрица Иванохимэ (磐姫皇后) происходившая из рода императора Когэна, была поэтесса, чьи стихи включены в антологию «Манъёсю».

Под руководством Нинтоку были спроектированы и построены защитные валы Намба но Хориэ, предохранявшие равнину Кавати от наводнений, а также вала Ёконо близ Осаки. Возведение этих валов контролировалось Императорским двором.

Гробница императора Нинтоку в Сакаи близ Осаки представляет собой крупнейший кофун в Японии.

Примечания

Литература 
 
 Воробьёв М. В. Япония в III—VII веках. — : Наука, 1980. — 344 с.
 Суровень Д. А. Политическая борьба в государстве Ямато и его внешнеполитические связи в 10-е — 20-е годы V века // Уральское востоковедение. Международный альманах. — Екатеринбург: Изд-во Уральск. ун-та, 2007. — Вып. 2. — С. 4—24.
 Суровень Д. А. Китайско-корейские переселенцы аябито в Японии начала V века // Известия Уральского государственного университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. — Екатеринбург, 2011. — № 1(87). — С. 169—194.
 Суровень Д. А. Брачные связи государя О-садзаки (Нинтоку) и внутриполитическая борьба в Ямато в конце 10-х — первой половине 20-х годов V века // Вестник Челябинского государственного университета. 2012. — № 12 (266). — Политические науки. Востоковедение. — Вып. 12. — С. 87—102.

Источники 
 Кодзики: Записи о деяниях древности. — : Шар, 1994. — Т.2.
 Нихон сёки: Анналы Японии. — : Гиперион, 1997. — Т. 1.

Мифические долгожители